Fortress – album grupy Alter Bridge
 Fortress – album grupy Protest the Hero
 Fortress (pol. Forteca) – australijski film z 1986 roku, reż. Arch Nicholson
 Fortress (pol. Forteca) – australijsko-amerykański film z 1992 roku, reż. Stuart Gordon

Zobacz też